MTK Budapest FC er en fodboldklub fra Ungarn. Klubben blev stiftet i 1888. Med 23 mesterskaber og 12 pokaltitler er klubben en af de mest succesfulde i Ungarn.

Klubben har skiftet navn flere gange i sin levetid. I perioden fra 1996-2004 hed den eksempelvis MTK Hungaria FC.

Klub farver

Trøjer 
 Hjemmebane

Titler 
 Ungarske mesterskaber (27): 1904 ... 2008…2001…2002…2007
 Ungarske pokalturnering (12): 1910 ... 2000

Historiske slutplaceringer

Nuværende trup 
Pr. 25. februar 2022.

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 Officiell webbplats
 MTK Budapest FC på facebook
 MTK Budapest FC  på foot.dk arkiv
 MTK Budapest FC på Soccerway
 MTK Budapest FC på Sofascore

Fodboldklubber i Ungarn
Etableret i 1888
Budapest